es un personaje ficticio del manga One Piece. Ella es la navegante de los Piratas de Sombrero de Paja, el grupo protagonista de la historia. Después de que Luffy la ayuda con sus asuntos personales, Nami se une oficialmente a su tripulación de los Piratas del Sombrero de Paja, donde trabaja como navegante gracias a su conocimiento del clima y orientación. Debido a esas habilidades, su objetivo es trazar el primer mapa mundial. Cuando es necesario, lucha con su bastón el Clima Tact, que es capaz de controlar el clima. También es reconocida por la Marina cómo "La Gata Ladrona", ya que posteriormente había sido una ladrona y saqueadora de piratas. 

Nami fue uno de los primeros personajes desarrollados por Oda, con prototipos de ella apareciendo en su trabajo anterior. Inicialmente, ella sería el primer miembro de la tripulación en unirse a Luffy, pero terminó siendo el segundo en la versión final (después de Roronoa Zoro). Con la creciente popularidad de One Piece, Nami se ha convertido en uno de sus personajes más populares y reconocidos, una hazaña sobresaliente para un personaje que pelea poco en un manga con enfoques en luchas. Muy elogiada no solo por su personalidad sino también por su belleza, Nami ha sido criticada por sufrir momentos de sexualización y un exagerado fanservice, especialmente en el anime.

Creación y concepción 
La creación de Nami comenzó con el one-shot Romance Dawn, una historia que formó la base para el comienzo de lo que se convertiría en One Piece. En esta historia, Luffy conoce a una chica llamada Silk. Ella ya tenía un pasado similar al que usaría Nami, con piratas subyugando su ciudad. Poco después, la historia fue relanzada bajo el título Romance Dawn, versión 2 ahora con el personaje llamado Ann. A su vez, Ann ya mostraba un temperamento similar al de Nami pero no se unió a la tripulación de Luffy. Tras estos dos intentos, Oda llegó a diseñar la versión definitiva de Nami. En la planificación inicial, Nami sería la primera compañera de Luffy, pero terminó siendo la quinta cuando se publicó el manga. Un remanente de esta idea es la presencia de Nami en la portada del capítulo 1, aunque aparece por primera vez en el capítulo 8. En borradores del autor incluso se reveló que Nami sería un personaje más activo en combate y usaría un gran hacha de guerra. También tendría dos extremidades mecánicas. Hablando de su apariencia física, Oda reveló que Nami sería sueca si One Piece tuviera lugar en el mundo real.

Apariencia

Anterior al Salto Temporal 
Nami era una chica alta y delgada, con un cuerpo no tan exagerado a comparación con el actual. Su cabello es color naranja oscuro y permanece corto con un poco de fleco a un costado acompañados con unos resplandecientes y grandes ojos color avellana. Su vestimenta característica es una blusa blanca pegada con rayas azules, una falda naranja con dos mandarinas estampadas al lado derecho y unas botas de fieltro café.

Posterior al Salto Temporal 
Tras dos años de haberse separado de Los Sombrero de Paja, se vuelven a reunir, y está vez se nos presenta a una Nami mucho más esbelta y más atractiva. Aparte de sus proporciones corporales muy irrealistas y sexualizadas (la cuál trae próximamente una polémica a Oda), su cabello se hace mucho más ondulado y largo, llegando hasta la zona lumbar. Su vestuario tiene un cambio drástico, pasando de ser algo conservador a provocativo, luciendo un pantalón de tiro bajo con el mismo estampado de mandarinas al costado, haciendo juego con la parte superior de un bikini verde esmeralda con rayas y círculos blancos junto con unos tacones cafés abiertos. Complementando con una pulsera de oro y un cinturón de cuero negro con municiones y el símbolo de los Berry's, el sistema monetario de One Piece.

Referencias 

Ladrones profesionales ficticios
Personajes de One Piece
Huérfanos ficticios